Das 918.com German Masters 2016 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2015/16. Es wurde vom 3. bis 7. Februar 2016 im Tempodrom in Berlin ausgetragen. Zum sechsten Mal in Folge seit Wiedereinführung 2011 gab es das Profiturnier in Deutschland.

Der Engländer Martin Gould gewann durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen den Belgier Luca Brecel zum ersten Mal ein vollwertiges Weltranglistenturnier. Für Brecel war es die erste Finalteilnahme bei einem Main-Tour-Turnier, wohingegen Gould in dieser Saison bereits das Finale der Australian Goldfields Open erreicht hatte.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Mark Selby, der im Achtelfinale mit 3:5 gegen Stephen Maguire ausschied.

Preisgeld 
32.000 € mehr als im Vorjahr wurden diesmal ausgeschüttet. Die Prämie für das Erreichen der Runde der letzten 32 stieg um 1000 € und die für die zweite Qualifikationsrunde um 500 €.

Hauptrunde 
Am Mittwoch, den 3. Februar begann das Hauptturnier in Berlin mit den 32 Spielern, die Ende 2015 die beiden Qualifikationsrunden überstanden hatten.

Finale

Qualifikation 
Austragungsort der Qualifikation vom 17. bis 20. Dezember 2015 war wie im Vorjahr die Robin Park Arena and Sports Centre in Wigan bei Manchester. Von Donnerstag bis Samstag spielten 128 Teilnehmer die erste Runde. Die 64 Sieger traten am Samstagabend und am Sonntag ein zweites Mal an, um die 32 Teilnehmer des Hauptturniers in Berlin auszuspielen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Berlin
Tempodrom